Сара́товский тролле́йбус — троллейбусная система города Саратова. Открытие троллейбусного движения состоялось 6 ноября 1952 года. Перевозку пассажиров осуществляет МУПП «Саратовгорэлектротранс».

С энгельсской системой связана посредством линии на Саратовском мосту, при этом с 2004 по 2021 год обе троллейбусные системы были независимыми.

Хроника

1950-е 
1952 год.

6 ноября открыта первая линия в центре города, проложенная на месте снятых трамвайных путей по ул. Ленина от пл. Дзержинского до ул. Радищева.

Кольцо на ул. Радищева располагалось вокруг исторического факультета СГУ (до революции — Биржа, после истфака — корпус Поволжского института управления имени П. А. Столыпина, а ныне Радищевского музея). Движение по новому маршруту «Железнодорожный вокзал — площадь Революции» открыли 5 троллейбусов МТБ-82Д, базировавшиеся в ремонтных мастерских трамвайно-троллейбусного управления.

1953 год.

4 февраля открыта вторая очередь линии, построено 10 км контактной сети по ул. Ленина от ул. Радищева до Музейной площади, троллейбусный парк вырос до 10 машин.

C открытием второй очереди продлён ранее открытый маршрут «Железнодорожный вокзал — Музейная площадь». Разворот троллейбусов на Музейной площади осуществлялся вокруг Троицкого собора.

В течение года троллейбусный парк вырос до 15 машин.

1954 год.

1 мая открыто движение по линии в центре города, также проложенной на месте снятых трамвайных путей:
 ул. Аткарская, ул. 20 лет ВЛКСМ (Большая казачья), ул. Университетская, ул. Вавилова, пл. и проспект Кирова, ул. Волжская, кольцо: ул. Комсомольская — ул. Революционная (Григорьева) — ул. Некрасова; от Железнодорожного вокзала до ул. Комсомольской.
С открытием новой линии утверждена схема маршрутов:
 № 1 «Железнодорожный вокзал — Музейная площадь» (присвоен номер).
 № 2 «Железнодорожный вокзал — ул. Комсомольская» (организован на новой линии).

1955 год.

18 апреля продлена открытая ранее линия
 ул. Октябрьская, кольцо: ул. Чернышевского — Князевский взвоз — ул. Покровская; от ул. Комсомольской до ул. Покровской (Лермонтова).
С открытием линии продлен ранее открытый маршрут
 № 2 «Железнодорожный вокзал — Волга».
Старое оборотное кольцо маршрута оставили для служебного использования, оно существовало и в 1968 году.

6 ноября введена в эксплуатацию новая линия, также проложенная на месте снятых трамвайных путей, по улицам Горького, ул. Мичурина, ул. Рахова, от проспект Ленина до 1-й Совбольницы. Кольцо на ул. Горького расположено вокруг к/т «Ударник», ныне здания Областной научной библиотеки. С открытием новой линии организован маршрут № 3 «Кинотеатр „Ударник“ (ул. Московская) — 1-я Советская больница».

Построено троллейбусное депо № 1 вместимостью 45 машин.

1956 год.

В Энгельсе открыта обкаточная троллейбусная линия «завод им. Урицкого—пл. Ф. Энгельса».

21 декабря введено в эксплуатацию троллейбусное депо № 1 (Кировское) на 100 машин и служебная линия к нему по ул. Аткарской от ул. Ленина (Московской).

Троллейбусный парк составляет 56 единиц. На 1957 год запланировано строительство линии от Музейной площади до стадиона «Буревестник».

1957 год.

30 апреля введён в эксплуатацию оборот:
 ул. Шелковичная, ул. Пугачевская, ул. Новоузенская, к западу от ул. Хользунова.
С открытием нового участка продлен маршрут
 № 3 «Кинотеатр „Ударник“ — 1-я Советская больница».

1958 год.

30 апреля введена в строй новая троллейбусная линия длиной более 5 километров по ул. Чернышевского, от проспекта Ленина до ул. Дегтярной (оборот: Чернышевского — Музейная площадь — ул. Челюскинцев). С открытием новой линии 1 мая открыто движение по маршруту № 4 «Музейная площадь — Дегтярная площадь».

7 ноября открыто движение по новой линии по улицам Шелковичной (обратно по Новоузенской), Астраханской, 2-му Станционному проезду, Дегтярной до стадиона «Труд». С открытием новой линии продлён маршрут № 3 «кинотеатр „Ударник“ — стадион „Труд“»

1959 год.

13 сентября открыто движение по новой линии по улицам Чернышевского, Орджоникидзе от Дегтярной до площади Орджоникидзе. С открытием новой линии продлен маршрут № 4 «Музейная площадь — площадь Орджоникидзе», время оборота 58 минут.

В Энгельсе начала эксплуатироваться пассажирская линия «пл. Ленина—з/д им. Урицкого».

1960-е 
1960 год.

На улицах Саратова стали эксплуатироваться троллейбусы новой модели — ЗиУ-5.

30 апреля введена в строй новая троллейбусная линия в Ленинский район
 ул. Астраханская, ул. Большая Горная, Красноармейский тракт (пр. 50-летия Октября), от проспекта Ленина до Трофимовского моста.
С открытием новой линии организован маршрут
 № 5 «Музейная площадь — Трофимовский мост».

6 ноября открыт сквозной участок линии в центре города
 ул. Дегтярная от ул. Грибова до ул. Чернышевского.
С открытием нового участка организован маршрут
 № 6 «Кинотеатр „Ударник“ — Площадь Орджоникидзе».
1962 год.

30 апреля открыто движение на новой линии к заводу Техстекло
 ул. 2-я Прокатная, ул. Зеркальная от Трофимовского моста до ул. Загороднева.
С открытием новой линии продлен маршрут
 № 5 «Музейная площадь — завод Техстекло».

К 7 ноября построено новое оборотное кольцо:
 Набережная Космонавтов, проспект Ленина, ул. Лермонтова от ул. Октябрьской.
На новой линии организовано движение маршрута
 № 2 «Железнодорожный вокзал — Волга (Набережная Космонавтов)»

На действующих линиях открыт новый маршрут
 № 7 «Центральный колхозный рынок — завод Техстекло»

К концу года из 126 троллейбусов 50 стоят на Привокзальной площади разукомплектованные. Выпуск троллейбуса 30—35 единиц, из-за неисправностей они сходят с линии, к вечеру остаётся 10 машин.

1964 год.

29 апреля открыта первая пасcажирская линия в городе Энгельсе. Маршрут № 8 «Пл. Ленина — 1-й Микрорайон» (сквозная нумерация с Саратовом) прошёл по улицам Горького, Тельмана, Пушкина, Степной, проспекту Энгельса, подъезду к заводу им. Урицкого. Движение в Энгельсе открыли троллейбусы ЗиУ-5.

12 июля введены в эксплуатацию новое троллейбусное депо № 2 (Ленинское) на 100 машин и служебная линия к нему по улице Панфилова от Трофимовского моста до Буровой. Линия 4 месяца была обесточена из-за недостатка мощностей электропитания, для буксировки троллейбусов в депо использовались грузовики. 27 ноября до депо № 2 все-таки пустили ток, что позволило организовать новый маршрут № 7 «Трофимовский мост — ул. Буровая».

Открыта 1-я очередь троллейбусного маршрута № 11 «ул. Буровая—пл. Ленина»

1965 год

К 10 июля 1965 построен автодорожный мост через Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс. По нему построена троллейбусная линия и открыт маршрут № 9 «Саратов—Энгельс» до Предмостовой площади в Саратове.

1969—1972 год

В этот период закрыто движение на линии
 — Набережная Космонавтов, проспект Ленина, ул. Лермонтова от ул. Октябрьской
Восстановлено в прежних границах трасса маршрута
 № 2 «Железнодорожный вокзал — Волга».
Открыт маршрут
 № 10 «вокзал — Сокурский тракт».

1970-е 
1970 год.

18 января открыто движение по новым линиям
 ул. Университетская от проспекта Ленина до ул. Большой Горной.
 ул. Шехурдина, просп. Строителей от площади Ленина до ул. Тархова.
29 января продлён маршрут
 № 7 «Площадь Ленина — ул. Буровая».

26 марта введена в строй новая троллейбусная линия
 ул. Буровая от подъезда к депо № 2 до Московского шоссе.
С открытием новой линии изменены маршруты
 № 11 «Пл. Ленина — поселок Елшанка» (открыт на продленной линии)
 № 7 — отменен.

28 апреля открыта новая троллейбусная линия в Энгельсе
 проспект Строителей, проспект Химиков от проспекта Энгельса до Химкомбината.
С открытием новой линии организован маршрут
 № 12 «Площадь Ленина — проспект Химиков».

1971 год.

18 марта в Энгельсе открыта односторонняя троллейбусная линия на участке
 ул. Космонавтов, ул. Ломоносова от проспекта Химиков до проспекта Строителей.
Троллейбусная линия, по которой отсутствовало постоянное движение, стала использоваться как служебная.
Маршрут № 12 при движении в сторону центра города проходит по новопостроенной линии.

1972 год.

1 марта на улицах Саратова стали эксплуатироваться троллейбусы трёхдверной модели ЗиУ-9. Первоначально эта модель стала использоваться на самом напряженном маршруте — № 2

31 декабря открыты новые троллейбусные линии через Глебучев овраг по вновь построенному путепроводу
 ул. Соколовая, ул. Чернышевского, от Предмостовой площади до ул. Челюскинцев.
 ул. Чернышевская, ул. Большая Горная от Челюскинцев до Предмостовой площади.

Продлён маршрут
 № 9 «Энгельс (площадь Ленина) — Саратов (Железнодорожный вокзал)».
1973 год.

Построена 1-я очередь троллейбусного маршрута

 № 7 «пл. Ленина—ВСО»

1974 год.

9 января открыта новая линия в Ленинском районе
 Петровский тракт (Московское шоссе) от Трофимовского моста до железнодорожного пересечения.
С открытием новой линии организован маршрут
 № 7 «Пл. Ленина — ВСО» через Трофимовский мост.

1975 год. Списан последний троллейбус модели МТБ-82.

1976 год.

23 февраля открыто движение по новой линии в Заводской район
 проспект Энтузиастов, кольцо ул. Васильковская — ул. Вологодская — ул. Азина от площади Орджоникидзе (кон. остановка «Стадион Волга») до ул. Азина.
С открытием новой линии организован маршрут
 № 13 «Стадион „Волга“ — ул. Азина».

8 апреля с введением одностороннего движения в районе стадиона «Спартак» введена в строй новая односторонняя троллейбусная линия
 2-й Станционный проезд, ул. Грибова до ул. Беляева (Дегтярная).
После чего демонтированы участки
 — ул. Беляева от ул. Чернышевского до ул. Грибова (северное направление)
 — ул. Беляева от 2-го Станционного пр-да до ул. Чернышевского (южное направление)
Маршрут № 3 проходит по новому оборотному кольцу. Маршрут № 6, который работал нестабильно — отменён.

1977 год

Открыт маршрут

 № 6 «Сокурский тракт—з/д „Техстекло“»

1978 год.

18 ноября открыто движение по новой линии в Энгельсе
 проспект Строителей от проспекта Химиков до ЗМК (южный край города).
С открытием новой линии организован маршрут
 № 14 «Пл. Ленина — Завод Металлоконструкций» .

1979 год.

3 марта на действующих линиях открыт новый гибридный троллейбусный маршрут
 № 6 «Сокурский тракт — завод Техстекло».

1 июля закрыто движение на линии
 — Проспект Энтузиастов к северу от площади орджоникидзе
С закрытием линий изменены маршруты:
 № 4 «Музейная площадь — ул. Азина» (продлён, поглотил 13-й).
 № 13 — отменен.

1980-е 
1980 год

31 мая введена в строй новая линия по ул. Шехурдина от проспекта Строителей до Трофимовского моста. Трасса маршрута № 7 с тех пор проходит по ул. Шехурдина.

1981 год.

6 октября открыто движение по новым линиям
 ул. Университетская, ул. Рабочая, ул. Степана Разина, ул. Новоузенская, ул. Большая Садовая от ул. Вавилова до ул. Беговой (южная сторона).
 ул. Большая Садовая, ул. 2-я Садовая, ул. Аткарская, ул. Степана Разина, ул. Рабочая, ул. Университетская от ул. беговой до ул. Вавилова (северная сторона).
С открытием новой линии организован маршрут
 № 13 «вокзал — Политехнический институт».

1983 год

4 июня с переводом проспект Кирова в пешеходную зону введена в строй новая линия в центре города (построена к 20 августа 1982 года)
 ул. Рахова, ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Радищева от ул. Вавилова до ул. Волжской.
После чего демонтирована старая линия в центе города
 — ул. Вавилова, площадь и проспект Кирова, от ул. Рахова до ул. Радищева.
С открытием нового участка изменен маршрут:
 № 2 — движение в обоих направлениях перенесено на ул. Рахова, ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Радищева

1984 год

Списан последний троллейбус модели ЗиУ-5.

Внесены изменения в схему маршрутов:
 № 6 — стал полукольцевым, с проспекта Строителей поворачивает на ул. Зеркальная, далее по 2-й Прокатной на пл. Ленина и по проспекту Строителей до Сокурского тракта.

1985 год.

2 августа в связи с реконструкцией парка «Липки» и постоянными заторами движения в центре города введены в строй новые временные участки
 ул. Горького, Рабочий переулок от ул. Мичурина до ул. Чернышевского
 односторонняя линия — Нескучный переулок, ул. Лермонтова от ул. Чернышевского до Музейной площади (служебная линия)
 оборотное полукольцо; ул. Лермонтова, Князев переулок
Маршрут № 2 временами следует до ул. Лермонтова через ул. Горького, Рабочий пер с заворотом вокруг музея им. Федина.

1986 год.

30 апреля в центре города построены новые линии
 ул. Коммунарная (Соборная), ул. Котовского, ул. Некрасова, ул. Революционная (Григорьева), кольцо: ул. Лермонтова, Обуховский пер., ул. Чернышевского.
После чего демонтированы старые линии
 — ул. Радищева, ул. Волжская, ул. Октябрьская от ул. Сакко и Ванцетти до Набережной Космонавтов — оборотное полукольцо; ул. Лермонтова, Князев переулокВременный участок в центре города — ул. Горького, Рабочий пер. от Мичурина до ул. Чернышевского стал постоянным.
Внесены изменения в схему маршрутов:
 № 2 «Железнодорожный вокзал — ул. Лермонтова». (перенаправлен по новопостроенным линиям)
 № 2А «Железнодорожный вокзал — ул. Лермонтова (Музейная площадь)». (организован по измененной трассе маршрута № 2 по ул. Горького, ул. Чернышевского).

20 октября на действующих линиях открыт новый маршрут
 № 15 «Площадь Ленина — Музейная площадь». (укороченная 5-ка)

1987 год.

26 декабря введена в строй новая троллейбусная линия в Елшанке
 Московское шоссе от 1-го Московского проезда до ул. Буровой.
С открытием новой линии продлён маршрут
 № 7 «Площадь Ленина — Елшанка».

1988 год.

26 сентября введена в строй новый короткий участок в центре города
 ул. Рахова, от ул. Советской до ул. Мичурина.
С открытием нового участка организован маршрут
 № 16 «Железнодорожный вокзал — Стадион „Спартак“ (ул. Грибова)».

 1990-е 
1990 год

5 апреля в связи с ремонтом дороги на ул. Шелковичной надолго прекращено движение троллейбусов и введен в строй новый участок
 ул. Рахова, от ул. Шелковичная до ул. Новоузенская(временный);
 ул. Мичурина, ул. Хользунова от ул. Рахова до ул. Шелковичной.
Одновременно временно закрыт участок
 — ул. Рахова, ул. Шелковичная от ул. Мичурина до ул. Хользунова.
Маршруты № 3 и 16 в сторону стадиона «Спартак» следуют по ул. Хользунова.

В Энгельсе открыто троллейбусное депо на 100 машин и образовано самостоятельное Энгельсское троллейбусное управление.

1991 год

В феврале этого года отменены троллейбусные маршруты № 6 и 15

5 мая закрыта односторонняя служебная линия по Нескучному переулку и ул. Лермонтова.
 — Нескучный переулок, ул. Лермонтова от ул. Чернышевского до Музейной площадиМаршруты № 2А перестали заезжать на Музейную площадь и оборачиваются вместе с 2-кой.

1992 год

В Саратове появился первый сочленённый троллейбус ЗиУ-10 «Гармошка»

1 марта восстановлен по последней трассе троллейбусный маршрут
 № 6 «ул. Загороднева — ул. Тархова» (полукольцо).

21 мая построен короткий односторонний участок:
 ул. Хвесина от ул. большой Горной до ул. Соколовой.
До этого участка продлён маршрут
 № 1 «Железнодорожный вокзал — ул. Хвесина» (Саратовский вариант маршрута № 9).

1993 год.

В Энгельсе появился первый сочленённый троллейбус ЗиУ-10 «Гармошка»

29 июня восстановлена после ремонта троллейбусная линия
 ул. Рахова, ул. Шелковичная от ул. Мичурина до ул. Хользунова.
Одновременно снята объездная линия
 — ул. Хользунова, от ул. Мичурина до Шелковичной.
Маршруты № 3 и 16 возвращены на исходные трассы.

1 сентября с введением одностороннего движения в районе ул. Университетская — ул. Рабочая введен новый односторонний короткий участок
 ул. Белоглинская, ул. Университетская от ул. Степана Разина до ул. Рабочая.
Одновременно закрыт старый односторонний участок
 — ул. Степана Разина, ул. Рабочая от ул. Белоглинской до ул. Университетской.
Маршрут № 13 в сторону железнодорожного вокзала проходит по новой линии.

1996 год

В течение года в связи с нерентабельностью вновь отменен маршрут № 6.

1997 год.

1 сентября открыта новая линия в центре города, проложенная на месте снятых трамвайных путей
 ул. Чапаева от ул. Московской до ул. Сакко и Ванцетти;
 ул. Чапаева от ул. Советской до ул. Чернышевского.
С открытием новой линии организован маршрут
 № 15 «Железнодорожный вокзал — площадь Орджоникидзе».

1999 год.

1 сентября для удобства движения на перекрестке улиц Чапаева и Советской, введена новая линия
 ул. Советская, ул. Радищева от ул. Чапаева до Соборной площади.
После чего демонтирована старая линия в центре города
 — ул. Сакко и Ванцетти от ул. Чапаева до Соборной площади.
Трасса маршрута № 2 проходит по ул. Советской вместо ул. Сакко и Ванцетти.

2000-е 
2000—2001 год

В этот период закрывается движение по одностороннему участку
 — кольцо: ул. Васильковская — ул. Вологодская — ул. Азина,
с закрытием оборотного кольца сокращен маршрут
 № 4 «Музейная площадь — ул. Васильковская».

2004 год.

23 марта из-за падения опоры, держащей контактную сеть на мосту Саратов-Энгельс временно, а потом вплоть до середины 2021 года прекратилось движение маршрута № 9, после чего демонтирована линия
 — мост Саратов — Энгельс, ул. Лесозаводская.

В течение года в связи с нерентабельностью отменены маршруты № 2А и 13.

2006 год.

Восстановлено троллейбусное движение по прежней трассе маршрута
 № 2А «Железнодорожный вокзал — ул. Лермонтова».

25 августа временно возобновлено движение маршрута № 13 (на время закрытия трамвайных маршрутов № 9, 10 в связи с ремонтом теплотрассы) по сокращённой схеме: троллейбус не доезжает до ул. Беговой, поворачивая на 2-ю Садовую сразу с Большой Садовой, для чего был открыт короткий участок на пересечении улиц 2-й Садовой и Большой Садовой.
 № 13 «Железнодорожный вокзал — ул. 2-я Садовая».

Осенью маршрут был окончательно закрыт. Контактная сеть по состоянию на апрель 2015 года частично демонтирована.

19 августа в Энгельсе введена в строй новая односторонняя троллейбусная линия из-за отвода земли под конечной станцией всех городских троллейбусов под строительство торгового центра «Лазурный». Как позднее выяснилось, мэр города Лысенко предоставил эту землю под строительство ТЦ незаконно. Перенос конечной с привычной пл. Ленина на «малообитаемую» ул. Петровскую понизил пассажиропоток всех троллейбусных маршрутов. Позже, с восстановлением сети, возможность уезжать из центра на троллейбусе возобновится, с переносом конечной с ул. Петровской на «Ленту» (кольцо на ул. Лесозаводская/Трудовая).
 ул. Петровская от ул. Калинина до ул. Максима Горького.
После этого демонтированы старые линии в центре города:
 — ул. Калинина от ул. Петровской до пл. Ленина;
 — ул. Максима Горького от пл. Ленина до ул. Петровской.
Маршруты № 8, 12, 14 от пл. Ленина проходят по ул. Калинина и Петровского и далее по своим трассам. Обратно к пл. Ленина проходят по ул. Горького.

2008 год.
 На улицах Саратова стали эксплуатироваться новые троллейбусы модели ЗиУ-682Г-016.02, ЗиУ-682Г-016.04, Тролза-5275.05, Тролза-5275.06 «Оптима» и Тролза-5265.00 «Мегаполис». Также в Саратове и Энгельсе списаны все сочленённые троллейбусы ЗиУ-10 «Гармошка»

2009 год.

14 декабря восстановлен по последней трассе маршрут
 № 6 «ул. Загороднева — ул. Тархова» (полукольцо).

2010-е 
2010 год.

 1 декабря в связи с нерентабельностью вновь отменен маршрут № 6.

2012 год.
 В августе в связи с капитальным ремонтом ул. Московской временно закрыт маршрут № 1 «Ж/д вокзал — ул. Хвесина». Временно сокращен маршрут № 5 «пл. Музейная — ул. Загороднева». Он осуществляет разворот не на Музейной площади, а у ЦКР, по трассе маршрута № 10.

2013 год.
 В июле-августе в связи с продолжением капитального ремонта ул. Московской вновь закрывается маршрут № 1, также закрыт № 15 и сокращены сначала № 5 до ЦКР, потом № 5 восстановлен и до ЦКР сокращён № 10. В конце года по городу проходит паника в связи с возможным отключением электроэнергии в связи с задолженность МУПП СГЭТ. Тролли из социальных сетей публикуют схему, по которой якобы будет поэтапно прекращена работа маршрутов электротранспорта.

2015 год.
 Происходит сокращение штата работников в «Саратовгорэлектротранс».
 8 апреля из-за долгов перед энергетиками (около 19 млн рублей) была обесточена подстанция которая питает линию на московском шоссе, в связи с этим временно прекратил работу маршрут № 7. Из за напряжённой финансовой обстановки предприятия предполагалось дальнейшее отключение подстанций.

2016 год
 В Саратов начали прибывать троллейбусы б/у из Москвы модели АКСМ-20101 белорусского производства. Всего их прибыло 20 машин.
 14 октября запущен в тестовом режиме новый троллейбусный маршрут № 5Д «Музейная площадь — ул. Тархова». Маршрут следует до пл Ленина как маршрут № 5, а после — как маршрут № 10. Выпуск на маршрут составил всего лишь 2 машины. В ноябре № 5Д «Музейная площадь — ул. Тархова» отменён, так как не востребован по мнению чиновников.

2017 год
 22 марта стало известно, что из 20 АКСМ-20101, подаренных Москвой, на линии в течение года выйдут только 11, остальные разберут на запчасти.
 в Энгельсе закрыт троллейбусный маршрут № 12. Трасса маршрута № 14 частично проходит через бывшее кольцо маршрута № 12. Одновременно с этим конечную маршрутов № 8 и 14 с площади Ленина переносят на кольцо на пересечении улиц Лесозаводской и Трудовой

2018—2019 годы
 Списаны все московские б/у троллейбусы АКСМ-20101. С пассажирами ни один из них не работал.
 30 июля — 12 сентября 2019 — в связи с ремонтом теплотрассы под ул. Чернышевского остановлено движение маршрута № 4, маршрут № 15 продлён от пл. Орджоникидзе до ул. Азина.
 12 ноября 2019 — из-за ремонта Трофимовского моста маршрут троллейбуса № 5 изменён и следует от Музейной площади до посёлка Елшанка.
 декабрь 2019 — в Кировское депо поступают новые троллейбусы модели Тролза-5275.03 «Оптима» из заказа в 7 машин, ранее предназначен для Красноярска.
 21 декабря 2019 — в связи с разборкой Трофимовского моста остановлено движение по маршруту № 7.

2020-е 
 весна и осень 2020 — прибывают 90 троллейбусов «Тролза», БКМ и СВАРЗ-МАЗ, списанные в Москве в связи с закрытием троллейбусной системы.
 весна—лето 2020 — итальянская забастовка водителей Кировского троллейбусного депо, протестующих против низких зарплат, необходимости работать на неисправных троллейбусах и против перевода директора депо на другую должность. Создан независимый профсоюз работников электротранспорта.
 август 2020 — анонсируется существенно повышение зарплат по предприятию. Вследствие этого произошёл отток сотрудников из «Энгельсэлектротранса», после чего в декабре сотрудники ЭЭТ обратились с просьбой объединить предприятия и восстановить междугородний маршрут № 9.
 7 декабря 2020 — возобновлено движение троллейбусного маршрута № 5 до конечной станции «Улица Загороднева» после реконструкции Трофимовского путепровода. Вводившаяся на время ремонта моста трасса стала новым маршрутом № 5а.
 11 декабря 2020 — губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разработать график работ по восстановлению движения троллейбусного маршрута № 9 «Саратов—Энгельс».
 23 декабря 2020 — после реконструкции Трофимовского путепровода восстановлено движение троллейбусного маршрута № 7.
 январь 2021 — опубликован проект приказа об установлении межмуниципального троллейбусного маршрута № 109 «Саратов (Ж/д вокзал) — Энгельс (ЗАО „Тролза“)». 17 марта приказ был подписан, установлена трасса будущего маршрута и определён максимальный выпуск в 20 единиц. Проведён конкурс на обустройство контактной сети на мосту сметной стоимостью 50 млн руб. Закончить монтаж контактной сети планируется к 1 июля 2021 года.
 2 июля 2021 года после 17 лет перерыва восстановлено движение по междугородному троллейбусному маршруту «Саратов (ж/д вокзал) —Энгельс (Тролза)» под № 109 (бывший 9). Стоимость проезда за наличный расчёт по городу 23 рубля, как и в обычных маршрутах, межгород — 26 рублей. Маршрут обслуживается «Саратовгорэлектротрансом» и «Энгельсэлектротрансом» совместно (по 10 троллейбусов). На линию выходят 20 машин 2 типов: низкопольные троллейбусы «Мегаполис» и полунизкопольные «Оптима» производства энгельсского троллейбусного завода. Помимо работающих на маршруте машин, один троллейбус находится в запасе. Через две недели восстановленная линия впервые была использована для перегонки с Энгельсского завода ПК «Транспортные системы» своим ходом новых троллейбусов «Адмирал», поставляемых в Саратов (партия в 10 машин из общего заказа в 70 единиц). Это первый крупный заказ подвижного состава саратовского электрического транспорта с 2008 года.
 2 сентября 2021 года без строительства контактной сети, посредством троллейбусов с увеличенным автономным ходом, продлён маршрут № 10 по улице Тархова, Кузнецова, с возвращением по проспекту Героев Отечества, Топольчанской, Тархова.
 1 мая 2022 года стоимость проезда повышена с 23/21 рубля до 29/25 рублей наличными и безналичными соответственно.

Маршруты

Действующие 

По состоянию на июль 2021 года в Саратове действуют 13 троллейбусных маршрутов. Некоторые пропуски в нумерации маршрутов обусловлены тем, что до 2004 года троллейбусные системы Саратова и Энгельса были объединены.

Закрытые

Подвижной состав 
В городе действуют два депо: № 1 Кировского района и № 2 Ленинского района. Также, до отделения Энгельсского троллейбусного управления, в ведении Саратовского ТТУ находилось троллейбусное депо № 3 в Энгельсе. В 1990-х было начато строительство троллейбусного депо № 4 в Заводском районе, но с распадом СССР и отсутствием финансирования строительство было заморожено. На 25.04.2010 на территории находились списанные троллейбусы. По состоянию на 11.05.2011 территория использовалась как склад хранения списанного оборудования.

Количество троллейбусов по состоянию на 2 июля 2020 года составляет 201 единицу. Большинство троллейбусов, эксплуатируемых в Саратове — это троллейбусы типа ПКТС-6281.00, 6281.01 «Адмирал» (70 единиц), Тролза-5265.00 «Мегаполис» (48 единиц), Тролза-5275.05, 5275.06, 5275.03 «Оптима» (41 единица), ЗиУ-682 (14 единиц), произведённые в Энгельсе.

В 2016 году поступили партии троллейбусов БКМ-20101, в 2020-м БКМ-321, списанных в Москве при ликвидации московского троллейбуса. Первая партия (БКМ-20101) в эксплуатацию не пошла из-за плохого технического состояния, троллейбусы разрезаны в лом, вторая после оформления документов вышла на линию. По состоянию на 14 октября 2020 года из Москвы прибыла партия из 80 троллейбусов в Ленинское депо: Тролза-5265.00 «Мегаполис» — 36 шт., БКМ 321 — 25 шт., СВАРЗ-МАЗ-6275 — 19 шт.

13 июля 2021 года с завода в Энгельсе поставлена первая партия из 10 новых троллейбусов 6281.00 «Адмирал» (общий заказ 70 единиц).

В начале декабря закончилась поставка новых троллейбусов 6281.00 и 6281.01 «Адмирал» в количестве 70 единиц в оба депо города.

Нумерация подвижного состава 
 1ххх — Троллейбусное депо № 1 (Кировское)
 2ххх — Троллейбусное депо № 2 (Ленинское)
 3ххх — Энгельсское троллейбусное депо

Перспективы 

 Продление троллейбусного маршрута № 3 до поселка Юбилейный, в перспективе до «Леруа Мерлен» с возможным присвоением № 3А.
 Продление троллейбусного маршрута № 7 по Московскому шоссе в поселки Дачный, Жасминный и Соколовый.
 Продление троллейбусного маршрута № 15 до улицы Левина в микрорайон «Авиатор», в перспективе продление маршрута в поселки Красный Текстильщик, Александровку, Багаевку.
 Объединение МУПП «СГЭТ» с «Энгельсэлектротрансом» и создание нового государственного предприятия областного уровня. 2022 год станет переходным периодом, а полностью объединиться планируется в 2023 году.

Стоимость проезда 

 С сентября 2000 — 2,5 рубля.
 С апреля 2002 — 3 рубля (+20%).
 С 1 февраля 2006 — 5 рублей (+66%).
 С марта 2007 — 7 рублей (+40%).
 C 1 ноября 2010 — 10 рублей (+43%).
 С 1 августа 2012 — 12 рублей (+20%).
 С 1 октября 2014 — 15 рублей (+25%).
 С 1 декабря 2015 — 17 рублей (+13%).
 С 1 августа 2018 — по банковской карте 21 рубль, наличным расчётом 23 рубля (+30%).
 С 1 мая 2022 — 29 рублей (наличными), 25 рублей (банковскими картами) (+21%).
 С 1 января 2023 — 30 рублей (наличными), 27 рублей (банковскими картами) (+3,5%).

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фотогалерея Саратовского и Энгельсского троллейбусов
 

Троллейбусные системы России
Транспорт Саратова
Здания и сооружения, построенные в 1952 году в России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1952 году
1950-е годы в Саратовской области